Die Linkspartei.PDS
 Partia Demokratycznego Socjalizmu (Grecja)